HMS Illustrious () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Illustrious (1789) — 74-гарматний корабель 3-го рангу. Відзначився у битвах з французьким флотом у бою при Тулоні в 1793 році та у Генуйській морській битві в 1795 році, де отримав серйозні пошкодження. Під час буксування на ремонт до Англії, потрапив у суворий шторм та сів на мілину; після чого на ньому зайнялася пожежа і екіпаж залишив корабель.
 HMS Illustrious (1803) — другий 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу типу «Фейм». На службі з 1803 по 1868 роки.
 HMS Illustrious (1896) — додредноут типу «Маджестік» часів Першої світової війни. На службі з 1896 по 1920 роки.
 HMS Illustrious (87) — військовий корабель, головний у серії авіаносців типу «Іластріас» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни. На службі з 1940 по 1954 роки. Розібраний на металобрухт у 1957 році.
 HMS Illustrious (R06) — другий легкий авіаносець типу «Інвінсібл». На службі з 1982 року. З 2015 року перебуває в резерві. У 2016 році проданий на злам.

Див. також 
 HMS Indomitable
 HMS Formidable
 HMS Invincible
 HMS Implacable

Кораблі ВМС Великої Британії